Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena se poate referi la:
 Catedrala Patriarhală din București, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena
 Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Chișinău
 Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din București
 Biserica Sfinții Constantin și Elena din Siret
 Biserica Sfinții Constantin și Elena din Gura Humorului
 Biserica Sfinții Constantin și Elena din Hermeziu
 Biserica de lemn din Săcelu